Bob Bryan e Mike Bryan ha battuto in finale Jonas Björkman e Maks Mirny 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Maks Mirny (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali)
 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Martin Damm (terzo turno)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (terzo turno)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale)
 František Čermák /  Leoš Friedl (secondo turno)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)
 Cyril Suk /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Stephen Huss /  Wesley Moodie (primo turno)
 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (primo turno)
 Fernando González /  Nicolás Massú (terzo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Petr Pála (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2005